La 1. Lig 1967/68 fue la 10.ª temporada del fútbol profesional en Turquía.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 RSSSF 

Temporadas de la Superliga de Turquía
Fútbol en 1967
Fútbol en 1968
Deporte en Turquía en 1967
Deporte en Turquía en 1968